On the Beach může být:

 On the Beach (album, Neil Young), 1974
 On the Beach (album, Chris Rea), 1986